Kick-Ass – fumetto edito dalla Icon Comics
 Kick-Ass – personaggio principale dell'omonimo fumetto
 Kick-Ass – film del 2010 diretto da Matthew Vaughn, basato sull'omonimo fumetto
 Kick Ass – singolo degli Egypt Central del 2011
 Kick Ass – libro di Carl Hiaasen del 1999
 Kick Ass (We Are Young) – singolo di Mika e RedOne del 2010